Барыгино — название населённых пунктов.

Россия 
 Барыгино — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Барыгино — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Барыгино — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.